Brunnipila — рід грибів родини Hyaloscyphaceae. Назва вперше опублікована 1985 року.

Класифікація 
До роду Brunnipila відносять 10 видів:
 Brunnipila calycioides
 Brunnipila calyculiformis
 Brunnipila cannabina
 Brunnipila clandestina
 Brunnipila dryadis
 Brunnipila dumorum
 Brunnipila fagicola
 Brunnipila fuscescens
 Brunnipila longipila
 Brunnipila palearum

Примітки

Джерела 
 Baral, H.O.; Krieglsteiner, G.J. 1985. Bausteine zu einer Askomyzeten-Flora der Bundesrepublik Deutschland: In Süddeutschland gefundene inoperculate Discomyzeten mit taxonomische, ökologischen, chorologischen Hinweisen und einer Farbtafel. Beihefte zur Zeitschrift für Mykologie. 6:1-160 - P.49

Роди грибів